Le District administratif sud-ouest (en , ) est l'un des 12 districts de Moscou.

Il compte en 2010 une population de  habitants.

C'est dans ce district administratif que l'on trouve : le , la ligne de train léger L1 - Boutovskaïa, Iassenevo, Tcheriomouchki, etc.

Divisions administratives 
Il est composé des douze districts municipaux suivants :
 Akademitcheski (Муниципальный округ Академический)
 Gagarinski (Муниципальный округ Гагаринский)
 Ziouzino (Муниципальный округ Зюзино)
 Konkovo (Муниципальный округ Коньково)
 Kotlovka (Муниципальный округ Котловка)
 Lomonossovski (Муниципальный округ Ломоносовский)
 Obroutchevski (Муниципальный округ Обручевский)
 Severnoïe Boutovo (Муниципальный округ Северное Бутово)
 Tioply Stan (Муниципальный округ Тёплый Стан)
 Tcheriomouchki (Муниципальный округ Черёмушки)
 Ioujnoïe Boutovo (Муниципальный округ Южное Бутово)
 Iassenevo (Муниципальный округ Ясенево)

Voir aussi

Articles connexes 
 Oblast de Moscou
 Divisions administratives de Moscou

Liens externes